Les Mazzuoli sont une famille d'artistes italiens, des sculpteurs originaires de la ville de Sienne, en Toscane. 

Giovanni Mazzuoli (???? -????), sculpteur baroque italien et son frère,
Giuseppe Mazzuoli (1644-1725), sculpteur baroque italien
Giuseppe Mazzuoli le Jeune, son fils, sculpteur italien

Famille d'artistes italiens
Patronyme italien